Награды Республики Коми - награды и поощрения субъекта Российской Федерации, утверждённые Государственным Советом Республики Коми, согласно Закону Республики Коми от 1 марта 2011 года №17-РЗ «О наградах и поощрениях Республики Коми».

Общие положения 
Законодательство Республики Коми о наградах и поощрениях основывается на положениях федерального законодательства и состоит из Закона Республики Коми от 1 марта 2011 года №17-РЗ «О наградах и поощрениях Республики Коми» и иных нормативных правовых актов, принимаемых в случаях, установленных указанным Законом.

При награждении наградами или поощрениями вид награды или поощрения определяется характером и степенью заслуг лица, представляемого к награде или поощрению.

Порядок и условия присвоения званий, поощрения иными наградами Республики Коми определяется Указом Главы Республики Коми от 27 мая 2011 года N 84 «О мерах по реализации Закона Республики Коми "О наградах и поощрениях в Республике Коми"»

В Республике Коми могут учреждаться ведомственные награды и ведомственные поощрения органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми.

Виды наград и поощрений 

В соответствии с законом, в Республике Коми были учреждены следующие награды и поощрения:

1) государственные награды Республики Коми:

 Высшее почётное звание Республики Коми «Почётный гражданин»;
 Высшее почётное звание Республики Коми «Герой труда Республики Коми»;
 Орден Ивана Павловича Морозова;
 Орден «Родительская слава Республики Коми»;
 Медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей".
 Почётные звания Республики Коми:

 «Народный артист Республики Коми»;
 «Народный писатель Республики Коми»;
 «Народный поэт Республики Коми»;
 «Народный художник Республики Коми»;
 «Заслуженный работник Республики Коми».

 Почётная грамота Республики Коми.

2) иные награды Республики Коми:

 Звания Республики Коми:

 «Почётный архитектор Республики Коми»;
 «Почётный врач Республики Коми»;
 «Почётный геолог Республики Коми»;
 «Почётный деятель искусств Республики Коми»;
 «Почётный деятель науки Республики Коми»;
 «Почётный журналист Республики Коми»;
 «Почётный лесовод Республики Коми»;
 «Почётный оленевод Республики Коми»;
 «Почётный работник горнорудной промышленности Республики Коми»;
 «Почётный работник дорожной отрасли Республики Коми»;
 «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
 «Почётный работник здравоохранения Республики Коми»;
 «Почётный работник культуры Республики Коми»;
 «Почётный работник легкой промышленности Республики Коми»;
 «Почётный работник лесной промышленности Республики Коми»;
 «Почётный работник нефтяной и газовой промышленности Республики Коми»;
 «Почётный работник образования Республики Коми»;
 «Почётный работник пожарной охраны Республики Коми»;
 «Почётный работник связи и информации Республики Коми»;
 «Почётный работник сельского хозяйства Республики Коми»;
 «Почётный работник социальной защиты населения Республики Коми»;
 «Почётный работник торговли Республики Коми»;
 «Почётный работник транспорта Республики Коми»;
 «Почётный работник физической культуры Республики Коми»;
 «Почётный строитель Республики Коми»;
 «Почётный тренер Республики Коми»;
 «Почётный учитель Республики Коми»;
 «Почётный шахтер Республики Коми»;
 «Почётный эколог Республики Коми»;
 «Почётный экономист Республики Коми»;
 «Почётный энергетик Республики Коми»;
 «Почётный юрист Республики Коми».

 Знаки отличия Республики Коми:

 «За заслуги перед Республикой Коми»;
 «За безупречную службу Республике Коми»;
 «Трудовая доблесть»;
 «За вклад в развитие добровольчества».

 Памятные медали Республики Коми.
 Юбилейные медали Республики Коми.
 Знак Республики Коми «Надежда Республики Коми».

3) поощрения в Республике Коми:

 Занесение на Доску почета Республики Коми «Лучший в профессии»;
 Почётная грамота Государственного Совета Республики Коми;
 Благодарность Государственного Совета Республики Коми;
 Диплом Главы Республики Коми;
 Ценный подарок Главы Республики Коми;
 Благодарность Главы Республики Коми;
 Наградная плакетка Главы Республики Коми;
 Почётная грамота Правительства Республики Коми;
 Благодарность Правительства Республики Коми;
 Премия Правительства Республики Коми.

Перечень наград и поощрений

Государственные награды Республики Коми

Иные награды Республики Коми

Поощрения в Республике Коми

Примечания

Ссылки 

 Республика Коми. Официальный портал. Награды и поощрения в Республике Коми
 Методические рекомендации по оформлению представлений к награждению государственными и иными наградами Республики Коми

Коми

Списки наград по субъектам Российской Федерации